General Herzog steht für
 Hans Herzog (1819–1894),  Oberbefehlshaber der Schweizer Armee
 Karl Herzog (Generalmajor) (1906–1998), Offizier der Wehrmacht und der Bundeswehr, Ritterkreuzträger